Jaime Rosales – calciatore honduregno
Jaime Rosales – regista spagnolo